Amstalden ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Amstalden (1883–1966), Schweizer Politiker und Rechtsanwalt
 Constantino Amstalden, Koadjutorbischof von São Carlos (Brasilien)
 Peter Amstalden aus Schüpfheim im Entlebuch, Anführer einer geplanten Rebellion, wurde 1478 hingerichtet, siehe Geschichte des Kantons Luzern